Руйак — кантон во Франции, департамент Шаранта
 Руйак — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Руйак — коммуна во Франции, департамент Шаранта